Стоян (Стефан) Христов Чекаларов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Стоян Чекаларов е роден през 1884 година в костурското село Смърдеш, тогава в Османската империя. Брат е на Васил Чекаларов. Присъединява се към ВМОРО. Първоначално е четник на Христо Цветков, а през 1907 година на Пандо Кляшев. Загива заедно с войводата в сражение с турски аскер в Дреновени на 31 юли 1907 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Смърдеш
Починали в Дреновени
Стоян